Blöchliger ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Blöchliger (1916–2008), Schweizer Verleger und Medienmanager
 Michèle Blöchliger (* 1967), Schweizer Politikerin (SVP)